Лутц Хесслих (, род. , Ортранд, ГДР) — восточногерманский трековый велогонщик. Олимпийский чемпион 1980 и 1988 годов, многократный чемпион и призёр чемпионатов мира в спринте.

Ссылки 
 
 

Велогонщики ГДР
Олимпийские чемпионы от ГДР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1980 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1988 года